Niklaus – variante tedesca del nome proprio di persona maschile Nicola
 André Niklaus – atleta tedesco
 Mandy Niklaus – ex schermitrice tedesca
 Stephan Niklaus – decatleta svizzero

Pagine correlate 
 Nicklaus